Córdoba, Cordoba eller Cordova kan syfta på:

 Córdoba (valuta) – en valuta i Nicaragua i Nordamerika
 Córdoba CF – en fotbollsklubb
 Chrysler Cordoba – en bilmodell
 SEAT Córdoba – en bilmodell
 Kalifatet Córdoba –  kalifat i det islamiska Spanien (al-Andalus) och delar av Nordafrika (Maghreb) 929–1031

Geografi

Argentina 

 Córdoba (argentinsk provins), 
 Córdoba, Argentina,

Colombia 

 Los Córdobas (ort), 
 Córdoba (departement), departement, 
 Córdoba (kommun i Colombia, Bolívar, lat 9,50, long -74,92), 
 Córdoba (ort i Colombia, Bolívar, lat 9,59, long -74,83), 
 Córdoba (kommun i Colombia, Quindío, lat 4,38, long -75,67), 
 Córdoba (ort i Colombia, Quindío, lat 4,39, long -75,69), 
 Córdoba (kommun i Colombia, Nariño, lat 0,78, long -77,33), 
 Córdoba (ort i Colombia, Nariño, lat 0,86, long -77,52),

Filippinerna

 Cordova, Filippinerna,

Mexiko 

 Córdoba (kommun i Mexiko, Veracruz, lat 18,92, long -96,94), 
 Córdoba, Veracruz, 
 Córdoba, Fortín, 
 Córdoba, delstaten Mexiko, Naucalpan de Juárez,

Spanien 

 Córdoba (spansk provins), Andalusien, 
 Córdoba, Spanien, provinshuvudstad, Andalusien, Provincia de Córdoba,

USA

 Cordova, Alabama
 Cordova, Alaska
 Cordova, Maryland
 Cordova, Tennessee